Refractor (optometrie), een instrument om oogmetingen te verrichten, bijvoorbeeld ten behoeve van een brilrecept
 Refractor (telescoop), een telescoop die alleen lenzen bevat, en geen spiegels.